Князь Борис Фёдорович Долгоруков — стольник и воевода во времена правления Алексея Михайловича, Фёдора III, Ивана V, правительницы Софьи и Петра I Алексеевичей.

Рюрикович в  XXIV колене, из княжеского рода Долгоруковы.

Сын окольничего, князя Фёдора Фёдоровича Долгорукова. Имел братьев: князей Якова, Луку и Григория Фёдоровичей.

Биография 
Стольник царицы Натальи Кирилловны (1675). Пожалован в царские стольники (25 декабря 1676). Сопровождал Государя в Саввин монастырь (1679). Подписался на Соборном уложение об отмене местничества (12 января 1682). На свадьбе царя Фёдора III Алексеевича с Марфой Матвеевной Апраксиной "смотрел в кривой стол"  (15 февраля 1682). Стольник, дневали ночевал при гробе царя Фёдора Алексеевича (02 мая 1682). Рында в белом платье, при приёме шведского посла (11 марта 1683). Участвовал в Троицком походе (1683). Сопровождал Государя в летних поездках (1684). Подвергся домашнему аресту за неприбытие на крестный ход по наряду (23 октября 1684). Несмотря на отмену местничества — местничал с князьями Петром и Иваном Алексеевичами Голицыными (1685). Участвовал в обоих Крымских походах, в полку князя  В.В. Голицына, ротмистр у стольников (1687 и 1689). За царским обедом "смотрел в боярский стол" (28 февраля 1690). Указано быть воеводой в Смоленске (23 февраля 1694). Воевода в Смоленске (1694-1696). Назначен сходным воеводой к брату князю Якову Фёдоровичу в походе под Азов (1698), находился в походе с плавной ратью к Очакову (август 1698), отозван в Москву (сентябрь 1698).

Умер (до 1702), когда его вотчина в Московском уезде отошла племяннику князю Александру Лукичу Долгорукову.

Семья 
Жена: Прасковья Михайловна урождённая Вельяминова-Зернова († 1712), дочь Михаила Мироновича Вельяминова-Зернова.

Дети:

 князь Андрей Борисович († 1712) — устроитель церкви в селе Соколово Московского уезда (1705), умер в один год с матерью.
 княжна Анна Борисовна —жена генерал-аншефа и Петербургского полицмейстера Василия Фёдоровича Салтыкова.

Литература 

 Сост. Г.А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 3. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1907 г. Долгоруков Борис Фёдорович. стр. 40-41; 55.

Примечания 

Воеводы
Воеводы Смоленска
Дворяне московские
Борис